

Architettura 
 Spiral – edificio di Tokyo

Cinema 
 Spiral (Rasen) – film del 1998 diretto da Joji Iida
 Spiral – film del 2007 diretto da Adam Green e Joel Moore
 Spiral - L'eredità di Saw (Spiral: From the Book of Saw) – film del 2021 diretto da Darren Lynn Bousman

Fumetto 
 Spirale (Spiral) – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 Spiral – romanzo del 1995, scritto da Kōji Suzuki
 Spiral – romanzo del 2011, scritto da Paul McEuen

Musica 
 Spiral – canzone rappresentante della Norvegia all'Eurovision Song Contest 1964
 Spiral – album di Andrew Hill del 1974
 Spiral - album di Hiromi Uehara
 Spiral – album di Vangelis del 1977
 Spiral – canzone dei Jethro Tull dall'album Dot Com del 1999
 Spiral – singolo dei Pendulum del 2003
 Spiral – singolo dei Julien-K del 2009

Sport 
 Spiral – pista artificiale di bob, skeleton e slittino situata nei pressi di Nagano, Giappone, sede della XVIII Olimpiade invernale

Televisione 
 Spiral – Serie televisiva francese
 Spiral – episodio della prima stagione di Haven
 Spirale di violenza (Spiral) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri

Videogiochi 
Spiral – pesante fucile a proiettili perforanti utilizzato da Dante nel videogioco Devil May Cry 3.

Pagine correlate 
 Spirale (disambigua)